

Patronyme 

 Armand Got (1890-1976), critique et auteur d'anthologies français ;
 Caroline Got (née en 1964), dirigeante de télévision française ;
 Claude Got (né en 1936), professeur de médecine agrégé en anatomie pathologique ;
 Edmond Got (1822-1901), acteur français, doyen de la Comédie-Française ;
 Pascale Got (née en 1961), femme politique française ;
 Raoul Got (1900-1955), joueur français de rugby à XV ;
 Raymond de Got (?-1310), cardinal français ;
 Yves Got (né en 1939), auteur-illustrateur français.

Sigle 

GoT peut désigner :
 Game of Thrones, une série télévisée.

Code 
got peut désigner :
 gotique, la langue des Goths, selon la norme ISO 639 des codes de langue.

Abréviation 
GOT ou GoT peut désigner :
 GOT ou GO Transit ;
 GoT, le pseudonyme de Gommaar Timmermans, un scénariste et auteur belge.
 Game of Thrones série télévisée américaine

Voir aussi 
 Got, le prétérit ou participe passé du verbe anglais to get (qui signifie prendre, obtenir), utilisé dans de nombreux titres anglais

Code